Pitnus är ett släkte av skalbaggar. Pitnus ingår i familjen Ptinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pitnus